Люхов (нем. Lüchow) — многозначный термин.

 Люхов — город в Германии, районный центр, расположен в земле Нижняя Саксония.
 Люхов — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн.

См. также 
 Люхов-Данненберг